André Demessine (1908-1945), officier français ;
 Michelle Demessine (née en 1947), femme politique française.

Voir aussi 

 Démissine, composé chimique stéroïdique.